I Red Jet sono stati un gruppo Hard Rock statunitense dei primi anni novanta.

Storia 
Originari della California I Red Jet si formano sul finire degli anni ottanta ed erano composti da: Willie Hines (voce e chitarra), Johnny F. (chitarra e cori), Brad Lang (basso e cori) e Billy Carmassi (batteria).

Willie Hines precedentemente era stato corista di Roger Hodgson nell'album Hai Hai (1987)

Brand Lang aveva suonato in dischi di Wham!, Abc, John Parr, Jade Warrior e Roger Hodgson.

Billy Carmassi è il fratello del più noto Denny Carmassi (batterista di Montrose, Coverdale•Page, Gamma, Sammy Hagar, Whitesnake, Heart, Ted Nugent ecc.) e prima di suonare con i Jet Red era il batterista di Aldo Nova e degli Streetheart

Firmato un contratto con la Relativity Records - Music for Nations nel 1989 sfornano un omonimo album, prodotto da Brian Foraker dove propongono un heavy metal melodico con qualche puntata verso l'AOR.

Purtroppo il disco non viene supportato dalla casa discografica e complice anche il grunge che iniziava a fare la sua comparsa in quel periodo la band è costretta a sciogliersi.

Nel 2010 Willie Hines, Johnny F. (che ora si fa chiamare Johnny Feikert) e Brand Lang si rimettono insieme e arruolati Brant Harradine come tastierista, Steve Brown e Mick McKnight come batteristi sfornano il secondo capitolo dei Jet Red per la casa discografica Sub City Records dal titolo Flight Plan.

Il disco passa completamente inosservato e i Jet Red si sciolgono per la seconda volta.

Nel 2004 Willie Hines ha pubblicato il suo primo disco solista dal titolo Yeahright e nel 2014 sotto nome Willie Hines Band l'album Whatever

Brad Lang in seguito ha suonato con Ray Charles, Y&T, Wishbone Ash, Robbie Williams e Natasha England

Billy Carmassi è poi divenuto batterista di Carl Dixon e di Tony Macalpine

Discografia 
 1989 – Jet Red
 2010 – Flight Plan

Formazione 
 Willie Hines - voce, chitarra
 Johnny F. Feikert - chitarra, cori
 Brad Lang - basso, cori
 Billy Carmassi - batteria (primo disco)
 Steve Brown - batteria (secondo disco)
 Mick Knight - batteria (secondo disco)
 Brant Harradine - tastiere (secondo disco)